Antonia del Balzo (ca. 1355 - 23 de enero de 1374), reina consorte de Sicilia, merced a su matrimonio con Federico III de Sicilia.

Era hija de Francisco I del Balzo, duque de Andria y su segunda esposa Margarita de Tarento, viuda de Eduardo de Balliol, rey de Escocia. Sus abuelos paternos fueron Bertrando III del Balzo, señor de Berre, vizconde de Misson, conde de Andria y Montescaglioso, Capitán General de Toscana y Gran Justiciero de Nápoles-Sicilia; y su esposa Beatriz de Anjou, hija de Carlos II, rey de Nápoles. Sus abuelos maternos fueron Felipe I rey de Albania y príncipe de Tarento, y Catalina de Valois, emperatriz titular de Constantinopla.

Tuvo un único hermano de sangre, Jacobo, príncipe de Tarento, señor de Albania y Corfú, y emperador titular de Constantinopla. De la tercera esposa de su padre, Sueva Orsini, tuvo tres hermanastros: Guillermo, duque de Andria; Bianchino y Margarita, casada con Pedro I de Luxemburgo. No tuvo descendencia.

El 26 de noviembre de 1373, Antonia se casó con Federico III, rey de Sicilia, Duque de Atenas, y de Neopatria.

A la muerte de su esposo en 1377, el trono de Sicilia quedó en manos de María, hija de Federico con su primera esposa, Constanza de Aragón y Navarra.

Ancestros

Véase también 
Anexo:Reyes de Nápoles y Sicilia

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 Árbol genealógico de descendientes de Bertrand del Balzo (en inglés).
 Fundation for Medieval Genealogy

Reinas consortes de Sicilia del siglo XIV
Fallecidos en Mesina